CSC, Csc eller CSc er en forkortelse og har flere betydninger:

 Computer Sciences Corporation – en multinational it-virksomhed med hovedkvarter i Californien
 Team CSC – et professionelt cykelhold fra Danmark
 Christiania Sports Club – en sportsklub i København